

Дрегушень () — комуна у повіті Ботошані.
 Дрегушень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Дрегушень.
 Дрегушень () — комуна у повіті Галац.
 Дрегушень () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Дрегушень.
 Дрегушень () — комуна у повіті Ясси.
 Дрегушень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Дрегушень.
 Дрегушень () — комуна у повіті Сучава.
 Дрегушень () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дрегушень.
 Дрегушень () — село у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Турулунг.

Дрегушень () — село у Гинчештському районі.
 Дрегушень () — село у Страшенському районі.